Il singolare degli Internazionali d'Italia 1996 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1996.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 6–2, 6–3 Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
 

Internazionali d'Italia 1996